Ambatoharanana – comune in Madagascar del distretto di Anosibe An'Ala, regione di Alaotra Mangoro
 Ambatoharanana – comune in Madagascar del distretto di Vavatenina, regione di Analanjirofo
 Ambatoharanana – comune in Madagascar del distretto di Mananara Nord, regione di Analanjirofo
 Ambatoharanana I – comune in Madagascar del distretto di Fenerive Est, regione di Analanjirofo